Onrust (niederländisch Unruhe) steht für
 Onrust (Insel), Indonesien 
 Onrust (Sandbank), Niederlande
 Onrust (Schiff, 1614)
 Onrust (Schiff, 2009)
 Onrust (Fernsehprogramm), Niederlande